Чарльз Спенсер-Черчилль:
 Спенсер-Черчилль, Чарльз Джеймс, 12-й герцог Мальборо (род. 1955) — британский аристократ и пэр Англии.
 Спенсер-Черчилль, Чарльз Ричард Джон, 9-й герцог Мальборо (1871—1934) — британский аристократ, военный и консервативный политик, пэр Англии.